Masius ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Masius (1514–1573; auch: Andreas Maes), katholischer Kleriker, Humanist und Syrologe
 Ernst Albert Masius (1797–1865), deutscher Versicherungsfachmann
 Georg Heinrich Masius (1771–1823), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hector Gottfried Masius (1653–1709), deutsch-dänischer lutherischer Theologe
 Heinrich Masius († 1714), deutscher Pädagoge und Kirchenlieddichter
 Hermann Masius (1818–1893), deutscher Pädagoge und Professor
 Ida Masius (1824–1897; geborene Ida Frese) ermöglichte die Gründung des ersten Kinderkrankenhauses in Mecklenburg
 Johann Masius (1613–1642), deutscher Mediziner und Astronom
 Morton Masius (1883–1979), deutsch-amerikanischer Physiker und Chemiker

Masius ist der Name von
 Masius (Tur Abdin), einem Dorf in der Türkei

Masius steht für:
 Gattungsname des Goldschwingenpipra